Trumme steht für:
 Josefa Trumme, die NS-Verfolgten Unterschlupf gab
 Trumme (Hamburg), lokaler Begriff der Straßenentwässerung